Di Maggio oder DiMaggio ist der Familienname folgender Personen:

 Baldassare Di Maggio (* 1954), italienischer Mafioso 
 Daniel DiMaggio (* 2003), US-amerikanischer Schauspieler
 Joe DiMaggio (1914–1999), US-amerikanischer Baseballspieler
 John DiMaggio (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Paul J. DiMaggio (* 1951), US-amerikanischer Soziologe